Генк () - многозначный термин.

 Генк — город на востоке Бельгии, в Лимбурге.
 Генк (футбольный клуб) — бельгийский футбольный клуб.
 Генк, Людвиг Фридрих Вильгельм (1820-1894) — немецкий писатель и офицер флота.